Bystrá dolina – dolina w Tatrach Wysokich
 Bystrá dolina – dolina na pd. stokach Tatr Niżnych
 Bystrá dolina – dolina na pn. stokach Tatr Niżnych, odnoga Doliny Jańskiej